Oberwil pode referir-se a diversos lugares na Suíça:

Oberwil (Basileia)
Oberwil im Simmental, no cantão de Berna
Oberwil bei Büren, no cantão de Berna
Oberwil-Lieli, no cantão de Aargau
Oberwil (Dägerlen), parte do município de Dägerlen, cantão de Zurique
Oberwil (Nürensdorf), parte do município de Nürensdorf, cantão de Zurique
Oberwil (Pfäffikon), parte do município de Pfaffikon (Zurique)
Oberwil (Thurgau), parte do município de Gachnang, cantão Thurgau
Oberwil bei Zug, parte da cidade de Zug, cantão de Zug
Oberwil, St. Gallen, parte do município de Waldkirch (St. Gallen)

Desambiguação